A Betlem me'n vull anar (en castellano, A Belén quiero ir) es un verso con el que empiezan diferentes villancicos tradicionales catalanas.
 El villancico que comienza A Betlem me'n vull anar, vols venir tu gallineta?, (A Belén me quiero ir, ¿quieres venir tu gallinita?) hace referencia a los animales de granja más comunes de Cataluña como son las gallinas, pollitos, cerdos, gatos y perros. También se añaden onomatopeyas de los animales citados junto a dos instrumentos tradicionales de la cultura catalana el silbato y el tamboril. La canción tiene un compás binario y la tonalidad de la partitura está en re mayor. La letra consta de cuatro frases (A A' B C).
 El villancico que comienza con A Betlem me'n vull anar, (bis) — vols venir, tu, rabadà? (bis), (A Belén me quiero ir (bis) - ¿quieres venir tú pastor? (bis); más conocido por el título de El rabadà, (el rabadán).
 El villancico cuya letra fue escrita por Jacinto Verdaguer titulado A Betlem m'en vaig que comienza como A Betlem me'n vull anar — A Jesús vull adorar...., (A Belén me quiero ir - A Jesús quiero adorar).

Letra

Bibliografía 
 Joan Amades, Les cent millors cançons de nadal, Biblioteca Selecta, Barcelona, 1946. 
 MAIDEU, Joaquim: Llibre de cançons. Crestomatia de cançons tradicionals catalanes, Barcelona: EUMO (1992, 1ª ed.)
 Llengua catalana i literatura 4º ESO, Barcelona: La Galera (mayo de 2008, 1ª ed.)

Referencias

Enlaces externos 
 Partitura de la canción
 Una versión en YouTube
 El texto de la canción y una propuesta de acordes 

Canciones en catalán
Villancicos
Música tradicional de Cataluña